Фіна́л ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2013 — 22-й фінал кубка України з футболу. Матч відбувся 22 травня 2013 року у Харкові на стадіоні «Металіст» за участі донецького «Шахтаря» та одеського «Чорноморця». Переможцем матчу став «Шахтар», здобувши таким чином свій дев'ятий в історії та третій поспіль титул володаря Кубка України.

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Джерела

Посилання 
 Офіційний сайт Федерації футболу України

2013 у футболі
2013
Спортивні змагання у Харкові
2013 у Харкові
Події 22 травня
Травень 2013
2013 в українському спорті